Chastagnol est le nom porté notamment par :

 André Chastagnol (1920-1996), historien français ;
 Alain Chastagnol (1945-2010), homme politique français, député maire de Souillac.

Homonymie de patronyme
Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien